John H. Morehead (1861-1942), Gouverneur du Nebraska
  (1796-1866), Gouverneur de la Caroline du Nord
  (1866-1923), homme politique de Caroline du Nord
  (1870-1965), chimiste, ambassadeur des états-UNIS en Suède et philanthrope